Irvington (Illinois)
 Irvington (Kentucky)
 Irvington (Nova York)
 Irvington (Virgínia)